Фрэнк Уильямс (англ. Frank M. Williams) - американский скульптор, художник,  куратор. род. 1947, Сент-Луис, Миссури, США.

Степень бакалавра изящных искусств по живописи и скульптуре получил после окончания Государственного университета Юго-Западного Миссури, после окончания Университета Арканзаса  — степень магистра.

Живет и работает в Москве с 1993 года.

Участник более 30 персональных и более 60 групповых выставок в крупнейших музеях России, Америки, Европы. Работы находятся в многочисленных музеях и частных коллекциях.

Первый американский художник, сделавший персональную выставку в Русском Музее  в 1996.

Преподавал, читал лекции и консультировал в учебных заведениях России и Америки.

Примечания 

Скульпторы США